est le second album du groupe américain Five Finger Death Punch, sorti en 2009.

Liste des chansons 

Album musical sorti en 2009
Album produit par Kevin Churko